Los términos yesquero o yesquera, derivados de yesca, pueden hacer referencia a:

Micología
 Hongo yesquero, un tipo de hongo utilizado como yesca.

Botánica
 Escoba yesquera, uno de los nombres comunes de la planta Centaurea jacea.
 Hierba yesquera, uno de los nombres comunes de la planta Brachypodium retusum.
 Boja yesquera, uno de los nombres comunes de la planta Artemisia caerulescens.
 Tomillo yesquero o yesquero, uno de los nombres comunes de la planta Helichrysum stoechas.
 Yesquero blanco, planta leñosa en la familia de las Lecythidaceae.
 Cardo yesquero, varias plantas que reciben como nombre común esa denominación. 
Otros
 El yesquero, cuento de Hans Christian Andersen.
 Yesquero, uno de los nombres, en relativo desuso, dado a un encendedor o mechero.